Округ Хида́лго ():
 Хидалго — округ на юго-западе штата Нью-Мексико, США, на границе с Мексикой
 Хидалго — округ на юге штата Техас, США, на границе с Мексикой